Neculai Petrea () a fost un om politic român, care a îndeplinit funcția de primar al municipiului Iași în perioada 22 mai 1926 - 14 octombrie 1927. 

Primari ai Iașului